Alosa vulgar (Alauda arvensis), espècie de petit ocell passeriforme 
 Alosa becuda (Chersophilus duponti), ocell de l'ordre dels passeriformes i la família dels alàudids 
 Alosa banyuda (Eremophila alpestris), ocell de la família dels alàudids 
 Alosa (peix), gènere de peixos de la família dels clupeids